Ibar kan syfta på:

Antarktis 

 Ibar (ö),

Bulgarien 

 Ibăr (vattendrag), Oblast Sofija, vattendrag i Bulgarien.

Montenegro/Serbien/Kosovo 

 Ibar (Morava),